Соревнования по водному поло среди мужчин проводились на всех Универсиадах, кроме Универсиад 1975 и 1989; среди женщин — впервые проводились на Универсиаде 2009.

Соревнования

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Sports123